Marinko je lahko: 

 Marinko, moško osebni ime
 Marinko, priimek več znanih ljudi